Gminy w Czechach:
 Dětkovice – gmina w powiecie Prościejów
 Dětkovice – gmina w powiecie Vyškov